Kocury ist der polnische Name folgender Orte: 

 Kotzuren, Dorf in der Woiwodschaft Oppeln in Polen
 Kocury (Połczyn-Zdrój), deutsch Hagenhorst, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Kozjury, Dorf in der Ukraine